

Plaatsen
 Châtelet (stad), een stad in de Belgische  provincie  Henegouwen
 Châtelet (metrostation Parijs), een metrostation in Parijs
 Châtelet (metrostation Charleroi), een metrostation van de Métro léger de Charleroi in Châtelet
 Châtelet (vesting), een verdedigingswerk

Persoon
 Émilie du Châtelet (1706-1749), Frans natuurkundige

Zie ook 
 Enkele Franse gemeenten met de naam Le Châtelet